Chatzidaki ist der Familienname folgender Personen:

 Elpida Hadjidaki-Marder (Elpida Chatzidaki; * 1948), griechische Unterwasserarchäologin
 Rena Chatzidaki (1943–2003), griechische Dichterin